Verdigris – rzeka w USA

Miejscowości w USA:
 Verdigris – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Rogers

Gminy w USA:
 Verdigris (ang. Verdigris Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Wilson
 Verdigris (ang. Verdigris Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Antelope
 Verdigris (ang. Verdigris Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Holt